Wdowin () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Alexei Wladimirowitsch Wdowin (1963–2022), russischer Wasserballspieler
 Michail Wjatscheslawowitsch Wdowin (* 1967), russischer Leichtathlet 

Familienname
Russischer Personenname